Ну, погоди!:
 Ну, погоди! — мультсериал студии «Союзмультфильм» (1969—2006).
 Ну, погоди! — мультфильм из серии «Весёлая карусель» (№ 1, 1969), ставший прототипом дальнейшего одноимённого мультсериала.
 «Телевыпуски» с участием героев одноимённого мультсериала (ТО «Экран»):
 Ну, погоди! (телевыпуск 1) (1980)
 Ну, погоди! (телевыпуск 2-3) (1981)
 Ну, погоди! — карманная электронная игра с жидкокристаллическим экраном.
 Несколько компьютерных игр, выпущенных компанией «1С»:
 Выпуск 1. Погоня.
 Выпуск 2. Круглый счёт.
 Выпуск 3. Песня для зайца.
 Выпуск 4. Догонялки.
 Выпуск 5. По следам зайца.

 Ну, погоди! Каникулы — мультсериал 2021 года.

 Ну, погоди! — советская рок-группа.
 Nu pagadi — германская рок-группа.
 I’ll Get You — песня группы The Beatles вышедшая в 1963 г.